Tilicho bezeichnet
 einen Berg im Himalaya, den Tilicho Peak.
 einen See am Fuße dieses Berges, den Tilichosee.